Blake Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Blake (ö), 
 Blake Island (ö i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar